Флаг муниципального образования Ники́форовский район Тамбовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 сентября 2012 года решением Никифоровского районного Совета народных депутатов № 70 и 19 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7971.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище малинового цвета с отношением ширины к длине 2:3, вдоль верхнего края которого — белая полоса шириной 1/10 ширины полотнища с прямоугольными зубцами высотой 1/10 ширины полотнища. В центре полотнища стоящий левой лапой на жёлтом бруске орёл белого цвета с жёлтыми глазами, клювом и лапами, держащий в правой лапе изогнутый меч жёлтого цвета лезвием влево».

Обоснование символики 
Зубчатая белая полоса — символ оборонительных сооружений, построенных в середине XVII века на территории современного Никифоровского района для защиты Русского государства от набегов крымских татар и половцев: Бельского городка (современное название — посёлок Дмитриевка) и Татарского вала.

Орёл, держащий меч и стоящий на бруске золота — композиция из герба Ляпуновых, яркий представитель которых Иван Захарович был первым воеводой Бельского городка. Орёл — символ власти, божественности, храбрости, величия.

Меч — символ защиты и справедливости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, примирения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

См. также 
 Герб Никифоровского района

Примечания